Battistero di San Giovanni – Ascoli Piceno
Battistero di San Giovanni – Brescia
 Battistero di San Giovanni – Canosa di Puglia
 Battistero di San Giovanni – Firenze
 Battistero di San Giovanni ad Fontes – Lomello
 Battistero di San Giovanni – Pisa
 Battistero di San Giovanni in corte – Pistoia
 Battistero di San Giovanni – Poitiers, Francia
 Battistero di San Giovanni in corte – Pistoia
Battistero di San Giovanni – Riva San Vitale, Svizzera
 Battistero di San Giovanni in Laterano – Roma
Battistero di San Giovanni – Siena
 Battistero di San Giovanni – Treviso
 Battistero di San Giovanni – Varese
 Battistero di San Giovanni – Volterra

Pagine correlate 

 Battistero di San Giovanni Battista
 Basilica di San Giovanni Battista
 Cattedrale di San Giovanni Battista
 Chiesa di San Giovanni Battista